Raphaël Cohen est un écrivain né le  au Caire en Égypte et vivant actuellement à Paris.

Style 
Son écriture aborde une grande variété de thèmes, où la relation humaine sous toutes ses formes est centrale. Parfois très littéraire, elle vise en général à aller rapidement à l'essentiel sans s'embarrasser de précautions oratoires ou de développements systématiques. Elle frappe par son ouverture, par sa liberté et par sa profondeur. Parfois elle peut choquer.

Biographie 
En 1957 sa famille s'installe en France où il effectue sa formation d'ingénieur à l'École centrale de Lyon. Devenu ingénieur en 1963, il occupera parallèlement à son activité de recherche, d'écriture et d'enseignement divers postes en entreprise. 

Dès l'enfance il est formé aux études talmudiques et kabbalistes, étudiant par la suite avec 7 maîtres différents dont une femme à Paris, Genève et Jérusalem. 

De 1958 à 1990, il enseigne la pensée juive au sein de la communauté juive, maître souvent itinérant. 

Il se consacre entièrement à l'étude et à sa propre création, qui est publiée en direct sur son site personnel.

Notes et références

Bibliographie 
Six livres de Raphaël Cohen ont été publiés :
 La Mystique juive, Éditions La Pensée Universelle, 1974
 Les Chemins de la Tora, Paris, Le Hameau, 1986
 Ouvertures sur le Talmud, Paris, Jacques Grancher, 1990
 « Prière d'Israël » dans Prier, Éditions du Centurion, 1992 
 Le Judaïsme en 70 thèmes, Paris, Éditions de La Maison du Taleth, 1991
 Tora au présent, Éditions Buchet-Chastel, 1994

Lien externe 
 
 

Écrivain français du XXe siècle
Littérature juive
Naissance en octobre 1938
Élève de l'École centrale de Lyon
Naissance au Caire